Денис Станиславович Григорьев (род. , ) — украинский тайбоксер.

Родился 15 апреля 1983 г. в г. Одесса (Украина). В школу я пошел в 6 лет. С 1997 г. я стал заниматься таиландским боксом «Муэй-Тай». В 1998г прошли мои первые соревнования. 27 декабря 2001 г. мне присвоили звание Мастер спорта Украины, 13 мая 2003 г. мне присвоили звание Мастер спорта Украины международного класса, 03 апреля 2009 — звание Заслуженный мастер спорта. На ринге я провел очень долгое время, выступал и на профессиональном ринге и на любительском. Получил множество званий, наивысшие из них это: Чемпионом Мира, двукратным Чемпионом Европы, Чемпион Европейского гран-при К-1, многократным Чемпионом Украины по тай-боксу. В 2000 г. удачно сдал вступительные экзамены и поступил в ОГЭУ на УЭФ на бюджетную основу. В 2005 году окончил университет с дипломом магистра. В 2011 году окончил Льво́вский госуда́рственный университе́т физи́ческой культу́ры, факультет спорта, где и получил второе высшее образование. С 2007 г. работаю ЧП, рассматриваю разные проекты малого, среднего и большого бизнеса. Помимо бизнес-карьеры, стремительно развиваю свою группу спортсменов, которую тренирую уже с 2003 года. В апреле 2014 году открыл первый спорт зал «Grigo GYM», который сразу оброс популярностью. В результате мы открыли бесплатную летнюю площадку и стали проводить бесплатные тренингипо разным видам единоборств. В 2015г открылся второй, третий и четвёртые залы сети «Grigo GYM». С 2011 по 2013 г работал на кафедре Физ.воспитания и спорта в ОНЭУ. C 2017г является гениальным детектором девелоперской компании "Grand Empire". с 2017г. директор ЖСК "Парк Фонтанов"  2015г — избран депутатом VII созыва Одесского городского совета.
2 июня 2006 г. женился на Виктории Рассадкиной, спустя 3 года счастливой супружеской жизни, 01 октября 2009 г. у нас родилась дочь Алина, 16 сентября 2012г родился сын Даниил, 26 сентября 2020г родилась еще одна дочь Лия.

Достижения среди любителей 
 Чемпион Мира — Таиланд, Бангкок (IFMA) 2004 г.
 Чемпион Европы — Россия, Москва (WAKO) 2000 г.
 Чемпион Европы — Франция, Лиль (IFMA) 2002 г.
 Чемпион Кубка Европы — Украина, Одесса, (IFMA) 2001 г.
 Победитель Первенства Мира — Украина, Феодосия (WAKO),2000 г.
 Победитель Первенства Мира — Югославия, Черногорие (WAKO), 2001 г. раздел (muay-thai)
 Победитель Первенства Мира — Югославия, Черногорие (WAKO), 2001 г. раздел (low kick)
 Победитель Первенства Европы — Украина, Одесса, (IFMA) 2000 г.
 Чемпион Украины — 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Достижения среди профессионалов 
 Победитель, K-1 Мировой Гран-при 2004 Дебрецен, Венгрия (пресс-релиз)

Ссылки 
 Официальная страница Дениса Григорьева
 Личный профиль Дениса Григорьева в политической социальной сети
 Видеоканал на Youtube

Выпускники Львовского государственного университета физической культуры
Выпускники Одесского национального экономического университета
Википедия:Биографии современников